Deep State steht für:
 englische Bezeichnung für Staat im Staate (Tiefer Staat)
 international produzierte Fernsehserie, siehe Deep State (Fernsehserie)
 The Deep State: The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Government, Buch von Mike Lofgren